Ipotești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Ipotești (Suceava), Gemeinde im Kreis Suceava
 Ipotești (Olt), Gemeinde im Kreis Olt

 Ipotești (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani